

Astronomia
 7807 Grier – asteroide della fascia principale

Geografia
 Monte Grier – prominente montagna antartica

Persone
 Barbara Grier –editrice, saggista, attivista e femminista statunitense
 David Alan Grier – attore e doppiatore statunitense
 Mike Grier – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Nash Grier – youtuber e attore statunitense
 Pam Grier – attrice statunitense
 Vincent Grier – ex cestista statunitense
 Will Grier – giocatore di football americano statunitense